Meriâm Sequeira de Santa Cruz (en arabe مريم سيكيرا), de son nom complet Meriâm bint João ben Lopo Vaz , surnommée parfois Umm Brahim né début 1511 à Agadir Oufla, et mort en 1553 dans le Ksar de Ida Outanane,

Biographie 
Elle est la fille de João Lopes de Sequeira (1480-1529)  et de sa concubine Khalila Umm Meriâm de Mesguina (?-1534),sa mere à d'abort été porteuses d'eau puis cuisinière dans la forteresse de Santa Cruz, avant d’être la concubine de son père,

Le  lors du deuxième siège de Santa Cruz, la forteresse fut à nouveau entourée par les tribus, qui sont restés plusieurs jours devant la forteresse. João Lopes de Sequeira envoya sa concubine avec sa fille qui avait quelques mois, à peu près six mois, chez son ami Mbark Aït-Tinkirt Amghar de Ida Outanane (1467-1544), depuis ce temps elle demeura chez lui avec sa mère Umm Meriâm de Mesguina.

Mariage et enfants 
En 1527 elle épouse Si Ahmad Aït-Tinkirt (Líder do Dautenete) (1504-1573) le fils de Mbark Aït-Tinkirt Amghar de Ida Outanane (1467-1544), dont elle eut :

 Si Brahim Aït-Tinkirt al-Burtughali (1529-)  Amghar du Château de Bem Mirão, il mourut à la bataille de Oued Maghazen il épouse de Sayyeda Fatima Al-Ghâzi (1536-1617) fille du Chevalier Sidi Mohamed Al-Ghâzi Al-Shâabi, ensemble ils eurent une fille unique Umm Kilthum Aït-Tinkirt (1558-1634) qui épouse de 'Ammo ben Messaoud Al-Anouri de Assillah le frère de l'ambassadeur à la cour de la reine Élisabeth  d'Angleterre en 1600 Abd el-Ouahed ben Messaoud

Ascendance

Notes et références 

Naissance en 1511
Décès en 1553